Robert Farquharson est un acteur britannique né le  à Londres et mort le .

Liens externes 
 

Acteur anglais
Naissance en novembre 1877
Décès en janvier 1966
Naissance à Londres
Décès à 88 ans